Steinkarspitze ist der Name folgender Erhebungen:

 Steinkarspitze (Allgäuer Alpen),  hoher Berg in den Allgäuer Alpen in Tirol
 Steinkarspitze (Gerlosgruppe),  hoher Berg in der Gerlosgruppe in Tirol
 Steinkarspitze (Karwendel),  hoher Berg im Karwendel in Tirol
 Steinkarspitze (Lechtaler Alpen, 2650 m),  hoher Berg in den Lechtaler Alpen bei Zams in Tirol 
 Steinkarspitze (Lechtaler Alpen, 2181 m),  hoher Berg in den Lechtaler Alpen bei Kelmen in Tirol 
 Steinkarspitze (Niedere Tauern),  hoher Berg in den Niederen Tauern in Salzburg 
 Steinkarspitze (Schladminger Tauern),  hoher Berg in den Schladminger Tauern in der Steiermark 
 Steinkarspitze (Wölzer Tauern),  hoher Berg in den Wölzer Tauern in der Steiermark 
 Steinkarspitze (Zillertaler Alpen),  hoher Berg in den Zillertaler Alpen in Salzburg und Südtirol